Macaé — município do estado do Rio de Janeiro, Brasil
 Macaé Esporte Futebol Clube — agremiação esportiva da cidade de Macaé, estado do Rio de Janeiro 
 Rio Macaé — rio que banha o estado do Rio de Janeiro
 NPa Macaé (P-70) — navio patrulha da Marinha do Brasil

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes